

Persone 
 Sant'Antonino di Apamea (III secolo) – martire cristiano
 Sant'Antonino di Cesarea (III secolo) – martire cristiano
 Sant'Antonino da Capua (...-303) – martire cristiano
 Sant'Antonino di Piacenza (...-303) – martire cristiano
 Sant'Antonino di Siria (V secolo) – eremita siriaco
 Sant'Antonino di Carpentras (...-473) – abate francese
 Sant'Antonino di Pamiers (453?-506?) – religioso francese
 Sant'Antonino di Sorrento o sant'Antonino abate (...-625) – religioso italiano
 Sant'Antonino di Milano (...-661) – vescovo italiano
 Sant'Antonino Pierozzi o sant'Antonino da Firenze (1389-1459) – teologo, arcivescovo e letterato italiano
 Sant'Antonino Fantosati (1842-1900) – vescovo, missionario e martire italiano

Geografia

Francia 
 Sant'Antonino – comune nel dipartimento dell'Alta Corsica (Corsica)
 Sant'Antonino – antico nome italiano di Saint-Antonin, comune nel dipartimento delle Alpi Marittime (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)

Italia 
 Sant'Antonino – frazione di Mascali, comune nella provincia di Catania (Sicilia)
 Sant'Antonino – frazione di Treviso, comune nella provincia di Treviso (Veneto)
 Sant'Antonino di Susa – comune nella provincia di Torino (Piemonte)
 Sant'Antonino Ticino – ex comune ora frazione di Lonate Pozzolo, comune nella provincia di Varese (Lombardia)
 Sant'Antonino – frazione di Saluggia, comune nella provincia di Vercelli (Piemonte)

Svizzera 
 Sant'Antonino – comune nel distretto di Bellinzona (Cantone Ticino)

Pagine correlate 
 Antonino – pagina di disambiguazione
 Cappella di Sant'Antonino – pagina di disambiguazione
 Chiesa di Sant'Antonino – pagina di disambiguazione
 Chiesa di Sant'Antonino Martire – pagina di disambiguazione
 Sant'Antonio – pagina di disambiguazione
 Stazione di Sant'Antonino – pagina di disambiguazione